Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Alleghany  () :
 le comté d'Alleghany, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté d'Alleghany, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Il existe également trois comtés homophones et à l'orthographe très proche : 2  (Maryland et New York) et un comté d'Allegheny (Pennsylvanie).